Sapogowo – nazwa toponimów w Rosji i na Ukrainie

Rosja 
:
 Sapogowo – wieś w obwodzie kemerowskim
 Sapogowo – wieś w obwodzie kirowskim
 Sapogowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Sapogowo – wieś w obwodzie wołogodzkim

Ukraina 
:
 Sapogowo – wieś w rejonie kiwereckim obwodu wołyńskiego

Strony ujednoznaczniające